Michael Adams es un nombre que puede pertenecer a las siguientes personas:

Michael Adams:  (1963) jugador y entrenador de baloncesto estadounidense.
Michael Adams: (1971) ajedrecista y columnista británico.
Michael Adams: (1985) jugador de fútbol americano estadounidense.

Graduados honorarios del Trinity College Dublin